Gyr steht für:

 Giga-Jahr, eine in der Astronomie verbreitete Abkürzung für eine Milliarde Jahre
 Gyr (Fluss), der Quellfluss der Gyronde in Frankreich
 Gir (Zebu), eine Zeburinderrasse

GYR steht für:

 IATA-Flughafencode des Phoenix Goodyear Airport

Gyr ist der Familienname folgender Personen:

 Adelrich Gyr (auch: Gyr-Wickart; 1843–1928), Schweizer Unternehmer
 Fabienne Gyr (* 1988), Schweizer Journalistin und Moderatorin
 Josy Gyr (1949–2007), Schweizer Politikerin
 Karl Heinrich Gyr (1879–1946), Schweizer Unternehmer
 Mario Gyr (* 1985), Schweizer Ruderer
 Wysel Gyr (1927–1999), Schweizer Fernsehredakteur und -moderator
 Ueli Gyr (* 1945), Schweizer Volkskundler und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Landis+Gyr, ein Schweizer Hersteller von Zählern und Systemen zur Messung von Energieverbrauch

GYR